

Прізвище 

 Гай Кальпурній Авіола (*Gaius Calpurnius Aviola, д/н — після 38) — державний діяч часів ранньої Римської імперії.
 Маній Ацилій Авіола (консул 54 року) (д/н — 97) — державний діяч Римської імперії.

Фауна 
 Авіола — одна з назв павуків роду Alistra сімейства Hahniidae.